Сельское поселение Кубенское — сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области.

Административный центр — деревня Сорожино.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на северо-западе с сельским поселением Шапшинское,
 на северо-востоке с сельским поселением Разинское,
 на юго-востоке с сельским поселением Харовское,
 на юго-западе с Заднесельским сельским поселением Усть-Кубинского района.

По территории протекают реки Кубена, Пундуга.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в Кубинский сельсовет входил 51 населённый пункт, центром его была деревня Ивачино.

В 2000 году были упразднены деревни Можаиха, Степаниха, Ченцово.

1 января 2006 года Кубинский сельсовет был преобразован в сельское поселение. Первоначально оно было указано в законе как Кубенское, законом от 26 мая 2010 года название было исправлено на Кубинское, а 18 апреля 2012 года — обратно на Кубенское

27 июня 2012 года центром сельского поселения стала деревня Сорожино.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3634-ОЗ, сельские поселения Кубенское и Разинское преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Кубенское с административным центром в деревне Сорожино.

Население

Экономика 
На территории сельского поселения зарегистрировано 27 частных предпринимателей, которые в основном заняты лесозаготовками и переработкой древесины. Работают 5 магазинов, Дом сестринского ухода, 3 ФАПа, отделения связи в деревнях Ивачино и Сорожино, Сорожинская общеобразовательная школа, Нижне-Кубенская общеобразовательная школа, Сорожинский центр досуга, Кубенский сельский клуб, Нижне-Кубенский дом культуры.

Действуют скважина, водонапорная башня, водопроводные и канализационные сети, в посёлке Нижне-Кубенский объекты социальной сферы обслуживает котельная.

Состав сельского поселения 

Упразднённые населёные пункты

Примечания

Ссылки 
 Кубенское сельское поселение на сайте администрации Харовского района

Муниципальные образования Харовского района
Сельские поселения Вологодской области